Radunz ist der Familienname folgender Personen:

Dillon Radunz (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
Iris Radunz (* 1969), deutsche Schauspielerin